Peter Mitchell (polityk) – polityk kanadyjski
 Peter D. Mitchell – brytyjski biochemik, laureat nagrody Nobla